Liwa Villages (arabiska: Līwā) är en oas i Förenade Arabemiraten.   Den ligger i emiratet Abu Dhabi, i den sydvästra delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Abu Dhabi. Liwa Villages ligger  meter över havet.

Terrängen runt Liwa Villages är huvudsakligen platt. Liwa Villages ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer söder om Liwa Villages.  Trakten runt Liwa Villages är glesbefolkad, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Muzayri‘,  kilometer öster om Liwa Villages. 

Trakten runt Liwa Villages är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.  I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Oaser i Abu Dhabi (emirat)